Kálium-karbonát vagy hamuzsír, szalajka
 Ammónium-bikarbonát vagy szalakáré, szalatka